Bölesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bölesjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (17,4 ha)
Bölesjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (11,4 ha)
Bölesjön (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (77 ha)
Bölesjön (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (43,3 ha)

Se även
Bölessjön
Bölsjön, sjö i Älvkarleby kommun,  (1,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn